Albite o Alvite pueden referirse a:

Albite 

 Albite (Negreira), parroquia y lugar español del municipio de Negreira, provincia de La Coruña, Galicia.

Alvite 

 Alvite (Arteijo), aldea española de la parroquia de Sorrizo, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Alvite (Beariz), pueblo español de la parroquia y municipio de Beariz, provincia de Orense, Galicia.
 Alvite (Cabeceiras de Basto), antigua freguesia portuguesa del municipio de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga.
 Alvite (Moimenta da Beira), freguesia portuguesa del municipio de Moimenta da Beira, distrito de Viseu.
 Alvite e Passos, freguesia portuguesa del municipio de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga.